Парасковия () — село,
Парасковеевский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323184001. Население по переписи 2001 года составляет 603 (300/303 м/ж) человека.

Является административным центром Парасковеевского сельского совета, в котором является единственным населённым пунктом.

Географическое положение 
Село Парасковия находится на реке Шляховая, за 5 км от места впадения её в реку Орель, на реке большая запруда, выше по течению на расстоянии в 2 км расположены пгт Слобожанское и село Александровское.

История 
 1750 — дата основания.

В 1946 г. Указом ПВС УССР село Парасковия-Шляхова переименовано в Парасковия.

Экономика 
 Молочно-товарная, птице-товарная и свино-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Турецкий вал с земляными укреплениями, построенный в начале XVIII в.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Кегичёвского района